Miarinarivo (district), een district van Madagaskar
Miarinarivo (stad), de hoofdstad van dit district
 Miarinarivo (Alaotra-Mangoro), een plaats en commune in Madagaskar
 Miarinarivo (Analanjirofo), een plaats en commune in Madagaskar
 Miarinarivo (Haute Matsiatra), een plaats en commune in Madagaskar